Fernwirkung bezeichnet
 ein Konzept in der Physik, siehe Nahwirkung und Fernwirkung
 in der Meteorologie den Zusammenhang entfernterer Klimaphänomene, siehe Telekonnektion
 eine Lehre der Rechtswissenschaft über die Auswirkung von Beweisverwertungsverboten, siehe Früchte des vergifteten Baumes
 die Auswirkung von Arbeitskampfmaßnahmen auf nicht unmittelbar betroffene Betriebe, siehe Arbeitskampf
 die Fernsteuerung räumlich entfernter Objekte
 falls dies mittels signalumsetzender Verfahren über Telekommunikationsnetze geschieht, spricht man von Fernwirken